Het tennistoernooi Australian Open werd in 1999 bij de vrouwen voor de 73e keer gehouden. De als tweede geplaatste Zwitserse Martina Hingis won het toernooi voor de derde keer door in de finale de ongeplaatste Française Amélie Mauresmo met 6-2 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1999